Мациев, Ахмат Гехаевич (1902—1968) — чеченский учёный-языковед, педагог, кандидат филологических наук.
 Мациев, Ислам Хамзатович (1973) — российский дзюдоист, чемпион России, призёр чемпионатов Европы и мира, международных турниров, мастер спорта международного класса.